Anna Dmitrieva – ex tennista sovietica
 Dar'ja Dmitrieva – ex ginnasta russa
 Evgenija Dmitrieva – pattinatrice di velocità su ghiaccio russa
 Viktorija Dmitrieva – ex cestista sovietica